Rataniidae är en familj av kräftdjur. Rataniidae ingår i ordningen Siphonostomatoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rataniidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Rataniidae